Каймо́ново — село в Усть-Кутском районе Иркутской области. Население — 128 человек (2011). Число хозяйств — 66.

Расположен на левом берегу реки Куты (приток Лены) в 615 км от Иркутска и в 53 км от Усть-Кута. Входит в Ручейское сельское поселение.

Физико-географические характеристики

Географическое положение 
Каймоново расположено на севере Иркутской области в западной части Усть-Кутского района на левом берегу реки Куты в месте впадения в неё реки Купы. Часть построек и подсобных хозяйств находятся на берегах Купы. По имени села назван левый приток Купы — ручей Каймонка.

Расстояние:
 до посёлка Ручья (центра сельского поселения и ближайшего населённого пункта) — 10 км
 до города Усть-Кута (центра района) по автомобильной и железной дорогам — 70 км, по воздуху — 53 км.

Часовой пояс 
Каймоново располагается в Иркутском часовом поясе: IRKT = UTC+8. Летнее время: IRKST = UTC+9. Разница во времени с Москвой — 5 часов: MSK +5.

Климат 
Климат села резко континентальный. Средняя темпаратура января −25°С, июля +17°С. Минимальная температура −58°С, максимальная (в тени) +42°С.

Годовое количество осадков 350 мм. В зимний период — в виде снега. В межсезонье (весной и осенью, а также в начале и конце лета) нередок град.

Территория села приравнена к районам Крайнего Севера.

Рельеф и геологическое строение 
Село расположен на территории Лено-Ангарского плато, рельеф сильно расчленённый, абсолютные высоты местности достигают 700—800 м над уровнем моря. В непосредственной близости от села находится гора Соколы (625 м над уровнем моря).

Почвенный покров 
Почвы преимущественно дерново-карбонатные, дерново-подзолистые. Луговые и пойменные почвы средне- и легкосуглинистого механического состава.

История 
Датой основания деревни считается 1699 год, когда поселение было впервые упомянуто в документах Илимска. Основатель деревни — Митька Каямонов (Каймонов).

В 1723 году в деревне насчитывалось 2 двора.

Население Каймонова было крестьянское, занималось распашкой земель, однако существовали и государственные повинности, связанные в первую очередь с обслуживанием путей сообщения.

В XVI—XVII веках каймоновцы выполняли повинность по обслуживанию Ленского волока. Так, в октябре 1746 года усть-кутскому приказчику из Илимска пришло подобное распоряжение:

На что приказчик докладывал:

Во время гражданской войны жители Каймонова приняли участие в боях за Усть-Кут. 26 октября 1919 года в Усть-Куте белогвардейцами были расстреляны несколько каймоновцев, примкнувших к партизанскому отряду В. П. Осташенко. А в феврале 1920 года через Каймоново в Максимово отступали белогвардейские отряды генерала Галкина и атамана Казакова.

Во время Второй мировой войны над Каймоновом проходил участок трассы «Алсиб». 12 июля 1943 года на пути из Киренска в Красноярск в 34 км от села разбился один из перегоняемых самолётов — лёгкий бомбардировщик А-20 «Бостон» с бортовым номером AF 42-53862. Экипаж состоял из двух человек — командира Ивана Заломина и штурмана Ивана Максимова. Их останки ныне захоронены в Усть-Куте. Предполагаемая причина крушения — лесные пожары и грозы, скорость при крушении — 6000 км в час.

В 1949 году в Каймонове была оборудована простейшая электростанция, впервые появилось электричество.

Название 
Деревня названа по имени основателя Митьки Каямонова (Каймонова) — первоначальное имя Каямоновская, позже преобразованное в Каймоново.

Экономика 
 МП «Каймоновский ЛПХ» УКМО
 участок АУ «Каймоновский лесхоз»

Сфера деятельности предприятий — добыча и переработка древесины.

Большая часть населения занята в подсобном хозяйстве.

Транспорт

Железнодорожный 
Вблизи села проходит участок западного БАМа (железнодорожной ветки Тайшет — Лена). Имеется три остановочнх пункта:
 о. п. Каймоново (в 3 км от села на правом берегу Купы)
 о. п. 649-й км (непосредственно напротив села на правом берегу Куты)
 о. п. 652-й км (в 3 км от села на левом берегу Куты)

Электропоезда до городов Усть-Кута (на восток), Железногорска-Илимского, Братска (на запад).

Ближайшая железнодорожная станция — Ручей Восточно-Сибирской железной дороги.

Автомобильный 
Непосредственно через село проходит автодорога  Тулун — Братск — Усть-Кут (проектируемая федеральная автодорога «Вилюй»).

Автобусное сообщение до Усть-Кута и Иркутска. (Единственный маршрут Иркутск — Усть-Кут.)

Авиационный и речной 
Ближайший аэропорт — Усть-Кут. Расположен в 80 км (по автодороге).

Ближайший речной порт — Осетрово. Расположен в городе Усть-Куте.

Связь 
Спутниковый таксофон.

Сотовая связь с 2009 года.

Социальная сфера 
Есть фельдшерско-акушерский пункт. Деятельность начальной школы приостановлена в 1-м полугодии 2008 года в связи с отсутствием учащихся. Среднее школьное образование дети получают в посёлке Ручей.

Интересные факты 
 В 2006 году, при подготовке художественно-документального фильма о декабристах из цикла «Тропою памяти», в Каймонове снимались сцены Киренска XIX века. Сцены же, относящиеся к XX веку, снимались в самом городе Киренске.

Примечания 
Комментарии

Источники

Населённые пункты Усть-Кутского района